Ufficiale di complemento
 Unione Calcio
 Universal Century 
 Universidad de Cantabria – università spagnola
 Universidad de Carabobo – università venezuelana
 Universidade de Coimbra – università portoghese
 University of California – università statunitense
 University of Canberra – università australiana
 University of Canterbury – università neozelandese
 University of Cincinnati – università statunitense
 Use Case – Caso d'uso (informatica)
 UC Browser – web browser sviluppato da UCWeb